

Toponymie

Russie 
 Sovetsk, ville de l'oblast de Kaliningrad ;
 Sovetsk, ville de l'oblast de Kirov ;
 Sovetsk, ville de l'oblast de Toula.

Homonymie de toponyme